

Architettura 
 Stadio Benito Villamarín – stadio di calcio di Siviglia, in Spagna

Persone 
 Edgar Villamarín – calciatore peruviano, difensore 
 Roberto Villamarín – calciatore peruviano, difensore